Cet article relate le parcours de l’équipe du Brésil de football lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au . C'est sa  à une Coupe du monde.

Effectif 
Le , la liste des joueurs brésiliens retenus pour disputer l'épreuve est dévoilée. Sélections arrêtées le .

Qualification 

|}

Buteurs

Préparation

Coupe du monde

Premier tour - Groupe G 

|}

Brésil - Corée du Nord

Brésil - Côte d'Ivoire

Portugal - Brésil

Huitième de finale

Brésil - Chili

Quart de finale

Pays-Bas - Brésil 

Le Brésil est éliminé de la Coupe du monde 2010. Le sélectionneur Dunga démissionne de son poste avant de se faire limoger par la CBF, la Fédération du Brésil de football.

Buteurs

Références 

2010
Brésil
Sport au Brésil en 2010